Table des caractères Unicode U+1DF00 à U+1DFFF.

Latin étendu – G (Unicode 14.0 à 15.0) 
Ce sous-ensemble ajoute les caractères latins requis pour les transcriptions phonétiques, les extensions de l'alphabet phonétique international, et d’autres transcriptions phonétiques.

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 14.0

Compléments Unicode 15.0

Voir aussi

Liens externes 
  Latin Extended-G, table sur le site Unicode (document PDF).

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (0000-0FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

01DF0